Mouthier kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mouthier-Haute-Pierre, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Mouthier-en-Bresse, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,